Френклин има више значења:
 Округ Френклин (Њујорк), је округ у америчкој савезној држави Њујорк
 Округ Френклин (Алабама), је округ у америчкој савезној држави Алабама
 Округ Френклин (Арканзас), је округ у америчкој савезној држави Арканзас
 Округ Френклин (Вермонт), је округ у америчкој савезној држави Вермонт
 Округ Френклин (Канзас), је округ у америчкој савезној држави Канзас
 Округ Френклин (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Округ Френклин (Флорида), је округ у америчкој савезној држави Флорида
 Округ Френклин (Џорџија), је округ у америчкој савезној држави Џорџија
 Округ Френклин (Ајдахо), је округ у америчкој савезној држави Ајдахо
 Округ Френклин (Ајова), је округ у америчкој савезној држави Ајова
 Округ Френклин (Вашингтон), је округ у америчкој савезној држави Вашингтон
 Округ Френклин (Вирџинија), је округ у америчкој савезној држави Вирџинија
 Округ Френклин (Илиноис), је округ у америчкој савезној држави Илиноис
 Округ Френклин (Индијана), је округ у америчкој савезној држави Индијана
 Округ Френклин (Кентаки), је округ у америчкој савезној држави Кентаки
 Округ Френклин (Луизијана), је округ у америчкој савезној држави Луизијана
 Округ Френклин (Масачусетс), је округ у америчкој савезној држави Масачусетс
 Округ Френклин (Мејн), је округ у америчкој савезној држави Мејн
 Округ Френклин (Мисисипи), је округ у америчкој савезној држави Мисисипи
 Округ Френклин (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Округ Френклин (Небраска), је округ у америчкој савезној држави Небраска
 Округ Френклин (Охајо), је округ у америчкој савезној држави Охајо
 Округ Френклин (Пенсилванија), је округ у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Округ Френклин (Северна Каролина), је округ у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Округ Френклин (Тенеси), је округ у америчкој савезној држави Тенеси
 Френклин (Џорџија), је град у америчкој савезној држави Џорџија
 Френклин (Вирџинија), је град у америчкој савезној држави Вирџинија
 Френклин (Пенсилванија), је град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Френклин (Тексас), је град у америчкој савезној држави Тексас
 Френклин (Њу Хемпшир), је град у америчкој савезној држави Њу Хемпшир
 Френклин (Аризона), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Аризона
 Френклин (округ Мерсед, Калифорнија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Френклин (Канзас), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Канзас
 Френклин (Мериленд), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мериленд
 Френклин (Алабама), је град у америчкој савезној држави Алабама
 Френклин (Масачусетс), је град у америчкој савезној држави Масачусетс
 Френклин (Њујорк), је град у америчкој савезној држави Њујорк
 Френклин (Њу Џерзи), је град у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Френклин (Арканзас), је град у америчкој савезној држави Арканзас
 Френклин (Висконсин), је град у америчкој савезној држави Висконсин
 Френклин (Западна Вирџинија), је град у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Френклин (Луизијана), је град у америчкој савезној држави Луизијана
 Френклин (Минесота), је град у америчкој савезној држави Минесота
 Френклин (Мичиген), је град у америчкој савезној држави Мичиген
 Франклин (Ајдахо), је град у америчкој савезној држави Ајдахо
 Франклин (Ајова), је град у америчкој савезној држави Ајова
 Франклин (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Франклин (Индијана), је град у америчкој савезној држави Индијана
 Франклин (Кентаки), је град у америчкој савезној држави Кентаки
 Франклин (Мисури), је град у америчкој савезној држави Мисури
 Франклин (Небраска), је град у америчкој савезној држави Небраска
 Франклин (Охајо), је град у америчкој савезној држави Охајо
 Франклин (Северна Каролина), је град у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Франклин (Тенеси), је град у америчкој савезној држави Тенеси
 Франклин (округ Камбрија, Пенсилванија), је град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Франклин (округ Сакраменто, Калифорнија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Њу Франклин
 Френклин Пирс, је четрнаести председник Сједињених Америчких Држава
 Франклин Салас, еквадорски фудбалер
 Памела Франклин, британска глумица
 Франклин Парк
 Арета Френклин, америчка соул пјевачица
 Бенџамин Френклин, амерички научник и политичар
 Миси Френклин, америчка пливачица
 Френклин Шекспир, амерички веслач